Dangerous Money – film del 1924 diretto da Frank Tuttle
 Dangerous Money – film del 1946 diretto da Terry O. Morse
 Windfall (o Dangerous Money) – film del 1955 diretto da Henry Cass